Русская избушка — магазин, который располагался на первом этаже гостиницы «Франция», на набережной Ялты. Её хозяином был караим Исаак Абрамович Синани.

История 

Исаак Синани был купцом второй гильдии из старинного караимского рода, поэтому пользовался большим уважением в Ялте. В 1887-м он основал книжный магазин на первом этаже отеля, и руководил им до конца своей жизни, 1913-го года. Это интересное место познакомило его со многими известными личностями и стало одним из воплощений «Чеховской Ялты».

Кроме Антона Чехова и Николая Телешова (который оставил эти строки), посетителями магазина были Максим Горький, Иван Бунин, Александр Куприн, Леонид Андреев, Дмитрий Мамин-Сибиряк. Синани познакомил Чехова с архитектором Шаповаловым, который построил дом.

Витрина магазина была оформлена как русская традиционная изба (деревянная резная избушка), возле неё находилась лавка, которая стала «писательской».

Для писателей Синани держал гостевую книгу — «альбом», в которой писатели оставляли свои автографы, экспромты, эпиграммы, стихи, пожелания. Известна она стихотворением Бунина:

Альбом хранится в Российском государственном архиве.

Здание гостиницы «Франция» было частично разрушено во время Великой отечественной войны и разобрано после её окончания. Сейчас на этом месте находится небольшая аллея из сосен и тамариска, заложенная в 1970-х годах. В 2000-х годах существовал проект по восстановлению отеля, в котором планировалось сделать литературную гостиную и «писательскую» («чеховскую») скамью напротив здания.

Примечания 

Книжные магазины
Достопримечательности Ялты
История Ялты